Великорусский оркестр — название оркестров русских народных инструментов в основном в дореволюционной России, первым из которых был Великорусский оркестр В. В. Андреева, созданный в 1888 году. По его примеру позже стали появляться и другие подобные оркестры:
 Великорусский оркестр под управлением И. И. Волгина, Петербург.
 Великорусский оркестр служащих Управления М. В. Р. железной дороги.
 Великорусский оркестр Кирасирского полка, Царское село.
 Великорусский оркестр Гвардейского экипажа под руководством В. Т. Насонова, Петербург.
 Великорусский оркестр учеников железнодорожного училища, станция Раздельная Херсонской губернии.
 Великорусский оркестр виртуозов на балалайках «Товарищество музыкантов» под руководством Н. Н. Петрова, Петербург.
 Великорусский оркестр Е. Р. Левена, Петербург.
 Великорусский оркестр Н. И. Привалова, Петербург, 1910—1911.
 Великорусский оркестр П. О. Савельева, на рубеже XIX—XX вв.
 1-й Новониколаевский великорусский оркестр.
 Великорусский оркестр Культпросветотдела Северо-Западной железной дороги под управлением В. Н. Маркузе.
 Великорусский оркестр Таганской тюрьмы (осень 1919 — 16 февраля 1921), организованный заключённым Чагадаевым Александром Сергеевичем (1889—1939) — балалаечником-солистом Оркестра Андреева, основателем и руководителем оркестра русских народных инструментов в Лондоне (1909—1916).

Примечания 

Русские народные музыкальные коллективы